Johann Ernst von Sachsen-Weimar ist der Name folgender Personen:

* Johann Ernst I. (Sachsen-Weimar) (der Jüngere; 1594–1626), Herzog von Sachsen-Weimar
 Johann Ernst II. (Sachsen-Weimar) (1627–1683), Herzog von Sachsen-Weimar
 Johann Ernst III. (Sachsen-Weimar) (1664–1707), Herzog von Sachsen-Weimar
 Johann Ernst IV. (Sachsen-Weimar) (1696–1715), Herzog von Sachsen-Weimar und Komponist